Ocotlán, ville de l'État de Tlaxcala ;
 Ocotlán, ville et municipalité de l'État de Jalisco ;
 Ocotlán de Morelos, ville et municipalité de l'État d'Oaxaca.

Voir aussi 
 Asunción Ocotlán